Открытый чемпионат Дании по бадминтону 2007 года — девятый турнир Супер Серии 2007. Проводился в Оденсе, Дания с 23 по 28 октября 2007 года.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Ли Чун Вэй
  Чен Ю
  Бао Чунлай
  Чень Хон
  Петер Гаде
  Чен Цзинь
  Сони Дви Кункоро

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Чжан Нин
  Се Синфан
  Чжу Линь
  Ван Чень
  Лю Лань
  Пи Хонянь
  Сюй Хуайфень
  Яо Цзиэ

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Ку Кин Кит / Тан Бун Хенг
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгаард Хансен
  Чун Тан Фук / Лин Ван Ва
  Джун Джей Сун / Ли Ён Дай
  Лулук Хадиянто / Алвент Юлианто
  Ларс Поске / Ёнас Расмусэн

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Чжан Явен / Вей Или
  Ян Вей / Чжан Цзевэнь
  Ли Кюн Вон / Ли Хё Джун
  Гао Лин / Хуан Суй
  Чжао Тинтин / Юй Ян
  Кумико Огура / Рэйко Сиота
  Джанг Янмэи / Ли Юджиа
  Гэйл Эммс / Донна Келлог

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Фланди Лимпеле / Вита Марисса
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Си Жонбо / Чжан Явен
  Томас Лайбоурн / Камилла Руттер Юл
  Энтони Кларк / Донна Келлог
  Хэ Ханьбинь / Юй Ян
  Chen Xu / Чжао Тинтин

Результаты

Ссылки 
 Tournamentsoftware.com: Denmark Super Series 2007

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Дании
Октябрь 2007 года
Спортивные соревнования в Оденсе
Спорт в Дании в 2007 году